Чарльз Морли Веньон (; 24 марта 1878, Ливерпуль — 24 октября 1948, Лондон) — английский паразитолог и протозоолог.

Биография 
Чарльз Веньон родился в Ливерпуле 24 марта 1878 года в семье доктора медицины Чарльза Веньона. Его мать — Элиза Морли Веньон (в девичестве Гиттинс). Его отец был родом из Уэндсбери, графство Стаффордшир, а мать — из Рексхэма, графство Денбигшир. Чарльз был старшим ребёнком в семье, у него было двое братьев и двое сестёр. В 1880 году его отец был послан с медицинской миссией в Фошань недалеко от Гуанджоу. Отец сам учил детей основам биологии, химии и астрономии и поощрял держать множество домашних животных.

В 1892 году Чарльз поступил в Кингсвудскую школу в Бате. После окончания школы он получил стипендию, которая позволила ему поступть в Йоркширский колледж Лидса (входил в состав Манчестерского университета Виктории), где получил университетскую премию по биологии. С 1899 по 1901 годы обучался Университетском колледже Лондона. По окончании колледжа он получил степень бакалавра две золотые медали по зоологии и медицине, а также стипендию на дальнейшее обучение в Медицинской школе . В 1904 году он получил золотую медаль  в области бактериологии и степень магистра медицины. Несколько месяцев работал врача общей практики, а в 1905 году был назначен руководителем протозоологического отделения в . В 1906 года в Институте Пастера в Париже прошёл стажировку по протозоологии под руководством Феликса Мениля и исследовал действие лекарственных препаратов против трипаносом. В конце 1906 и в начале 1907 годоы Веньон работал в Зоологическом институте в Мюнхене под руководством Рихарда Хертвига. Здесь он изучал простейших, развивающихся в кишечнике мышей, и дал первое подробное описание Entamoeba muris.

В 1907 году он был направлен в должности патологоанатома и протозоолога в Судан в лабораторию, который в то время возглавлял доктор . В Судане Веньон путешествовал на плавучей лаборатории в верховьях Нила и делал наблюдения за паразитами человека и животных.

С 1914 года Веньон стал директором по тропическим исследованиям в Бюро научных исследований Уэллкома. Главным директором был в то время Эндрю Бальфур. Это частное научное учреждение основанное , которое занималось исследованиями в области тропической медициной и смежных наук, включая все направления паразитологии. В 1916 году Веньон стал членом Медицинского консультативного комитета на Ближнем Востоке.

С 1917 по 1919 годах он провел в Македонии исследования по эпидемиологии, передаче и лечению малярии. В 1920 году он был избран почетным секретарем Королевского общества тропической медицины и гигиены, а с 1945 по 1947 год был его президентом. В 1924 году сменил Эндрю Бальфура на посту главного директора Бюро Уэллкома. В 1944 году ушел в отставку и оставался до конца жизни консультантом.

Умер в Лондоне в 24 октября 1948 года.

Научная деятельность 
Веньон внёс вклад в раскрытии природы и жизненных циклов паразитических простейших. В ходе экспедиций в Африку, Индию и на Ближний Восток проводил исследования протозойных заболеваний. Он предположил, что комары рода Phlebotomus являются переносчиками кожного лейшманиоза. Эта гипотеза была в дальнейшем подтверждена другими исследователями. Доказал, что Leishmania donovani вызывает все формы висцерального лейшманиоза у человека и собаки. Изучал взаимоотношения хозяина и паразита кишечных простейших человека, что обеспечило основу для их дифференциальной диагностики. Он объяснил возникновение вспышек малярии весной. Было показано, что это связано с остановкой развития ооцист в холодное время года и возобновлением в период подъёма температуры.

Награды и звания 
За свою карьеру Веньон был награждён множеством наград и ему присвоено множество почётных званий:

 премия Макдугалла-Брисбена Королевского общества Эдинбурга (1927)
 член Лондонского королевского общества (1927)
 медаль Мэри Кингсли из Ливерпульской школы тропической медицины (1929)
 офицер Ордена Почётного легиона (1933)
 почетный член Бельгийского общества тропической медицины (1934)
 почетный член Нью-Йоркской академии наук (1945)
 золотая медаль Теобальда Смита Американской академии тропической медицины (1946)
 почетный член Американской академии тропической медицины (1934)
 почетный член Королевского медицинского общества (1947)
 почетный член французского Общества экзотической патологии (1947)
медаль Мансона (1947)

Публикации 
Веньон автор около 140 публикаций, в том числе:

Примечания 

Протозоологи
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Королевского общества тропической медицины и гигиены